Elendkirche und Ähnliches steht für:

 Unser-Herr-im-Elend-Kirche, Kirchen zum Gedenken der Passion Christi
 Maria-Elend-Kirche, Kirchen zum Gedenken der Flucht nach Ägypten